Bredos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Amaranthus blitum.
 El nombre común de la planta Chenopodium capitatum.